Capybara fait notamment référence à :

 Capybara, un des noms communs de l’Hydrochoerus hydrochaeris, une espèce de rongeur, mammifère social et semi-aquatique d'Amérique du Sud ; 
 Capybara Games, un studio de développement de jeux vidéo fondé en 2003 et basé à Toronto, dont le logo montre trois capybaras ;
 Capybara (en français Le Piège), titre original du  épisode de la saison 1 de la série télévisée américaine Sons of Anarchy.